Гуляйпільська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії та Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Гуляйпільська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Гуляйпільська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Гуляйпільська волость — Зміївського повіту Харківської губернії.